Příjmení Šílený nosí více osobností:

 Jan Šílený (1862–1934) – český podnikatel a majitel První české loděnice
 Václav Šílený (1849–1911) – český novinář a politik

 přídomky

 Jan II. Šílený (1435–1504) – zaháňský a hlohovský kníže

Česká příjmení